Маври́кий Гославский (1802—1834) — польский переводчик и поэт романтического направления.

Биография

Маврикий Гославский родился  5 октября 1802 года в местечке Франполь (ныне Косогорка) в семье бедного арендатора в Подольской губернии. В 1812-1816 годах учился в уездной школе в Каменец-Подольском. В 1819 году он поступил в Кременецкий лицей и стал членом студенческого общества, к которому принадлежали К. Сенкевич, Ян Янушевич, Сероцинский, А. Добровольский, А. Андржеёвский и другие.

Романтизм, которым увлекался М. Гославский, заставил его обратиться к украинской поэзии и истории. В его сознании польское и украинское составляли две стороны одного неразрывного целого. Он прислушивался к песням народных лирников, которые во множестве бродили ещё тогда на Украйне и заходили в Кременец. Примерно в это же время зародилась и несчастная любовь Гославского к Мелании М., придавшая его поэзии своеобразный индивидуальный оттенок.

Произведения, написанные Гославским за это время, могут быть разделены на 3 группы:

Первая — стихотворения, представляющие переработку народных мотивов. Сюда относятся: поэма «Podole», в которой поэт воспевает красоты Подолии, описывает свадебные обряды крестьян, повествует об истории Подольской земли, набегах татар; поэмы «Duma о Neczaju» и «Leszek» и отрывок повести «Zygmunt Kordysz» или «Oblężenie Niemirowa»;

Вo второй группе находятся стихотворения, написанные по разным случайным поводам («Ubileusz», «Zyczenia», «Do portretu ks. Jòsefa Poniatowskiego») и переводы из Шиллера;

В третьей группе — юмористические произведения (в частности — стихотворения, осмеивающие псевдоклассическую критику). 

Переехав в Варшаву, Гославский перевел трагедию В. А. Озерова «Фингал и Поликсена» и написал поэму «Bondarówna».

Неприятное столкновение с генералом графом Красицким вынудило Маврикия Гославского покинуть Варшаву; он поступает на службу в русскую императорскую армию и участвует в Русско-турецкой войне, служа в канцелярии генерала И. И. Дибича. Сохранился дневник Гославского, составленный в форме писем к возлюбленной, где описаны события тех лет.

Во время польского восстания 1831 года Гославский перебежал в польский лагерь и оставался в крепости Замостье вплоть до её капитуляции, а потом отправился во Францию.

В 1833 году он вернулся в Галицию и некоторое время руководил любительским театром в Конопковке.

Осенью 1834 года Маврикий Гославский был арестован австрийской жандармерией и вскоре, 17 ноября 1834 года, умер в тюрьме от тифа.

В родной Подолии Гославский в своё время имел значительный успех; его провинциальный «застенковый» патриотизм и даже сепаратизм выливался в трогательных лирических песенках и думках, которые находили отзвук в душе каждого подолянина. Оссобенно известны «Gdyby orłem był», «Niemam swego nie na swiecie» и «Już podolskich dumek echem». Полное собрание сочинений Гославского впервые было издано в Лейпциге (1864), с предисловием Л. Зенковича.

Примечания

Литература 
 Stanisław Zdziarski. Maurycy Gosławski. Zarys biograficzno-literacki. Petersburg: Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1898, seria: Życiorysy sławnych Polaków.

Ссылки 
 Maurycy Gosławski. Poeta powstaniec .
 Spis pochowanych. Powstańcy z 1831 r. .

Польские поэты
Писатели романтизма
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Польские повстанцы 1830 года
Умершие от тифа
Умершие в тюрьмах
Похороненные в Мемориальном сквере Ивано-Франковска